Osiedle Norwida w Puławach
 Osiedle Norwida w Wyszkowie